Колле́кция Ше́лли () — собрание филателистических материалов, относящихся к Гражданской войне в Испании. Коллекция составлена  и является частью Филателистических коллекций Британской библиотеки.

История 
Данную коллекцию собрал Р. Шелли, который завещал её Британской библиотеке в 2003 году. Рональд Шелли был примечательной фигурой в филателистической среде Великобритании. Он специализировался на коллекционировании филателистических материалов Испании и имел особую заинтересованность в вещах, относившихся к периоду Гражданской войны в Испании.

Описание 
Британская библиотека посчитала большой удачей заполучить собрание Шелли, в котором была представлена почтовая корреспонденция Интернациональных бригад.

Коллекция состоит из пяти томов и в основном включает конверты прошедших почту писем, которые были отправлены участниками Интернациональных бригад или в их адрес.

Собрание Шелли дополнило , которая первоначально была на время одолжена Британской библиотекой из фондов Кружка изучения испанской филателии (), а затем также стала частью Филателистических коллекций Британской библиотеки.

См. также

Примечания

Литература 
 Shelley R. G. The Postal History of the Spanish Civil War, 1936—1939. — 1st edn. — Brighton: R. G. Shelley, 1967.

Ссылки 

 

Шелли
История почты Испании
Интернациональные бригады